Unterschwand heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Unterschwand (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Unterschwand (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Unterschwandt
 Oberschwand